The Blues Brothers (Братья Блюз) — компьютерная игра, изображающая американскую музыкальную группу The Blues Brothers. Игра была разработана компанией Titus Software и выпущена для IBM PC, Amstrad CPC, Amiga, Commodore 64 и Atari ST в 1991 году, для NES в 1992 году и для GameBoy в 1994 году.

Игра получила смешанные отзывы от поклонников одноимённого фильма, на основе которого построен сюжет игры. Целью игры является уклонение от полиции для того, чтобы организовать блюз-концерт.

Игровой процесс 

Игрок проходит уровень, совершая прыжки и подбирая ящики, чтобы сбивать ими врагов.

Игру можно играть двумя игроками одновременно, но прокрутка экрана фокусируется только на одном из них.

Игроки имеют способность поднимать объекты (как правило, ящики) и либо положить их вниз, чтобы стоять на них, или бросать их на врагов. По пути игрок может ходить вперед, назад, прыгать, карабкаться, спускаться, ползать, плавать, может также открывать двери в комнаты для поиска объектов. Чтобы перейти на следующий уровень, необходимо найти определённый атрибут (например, гитару). Собрав все атрибуты и пройдя 5 уровней (универмаг, химический завод, тюрьму, канализацию, стройплощадку), герой добирается до последнего, шестого уровня (театра) и выходит на сцену.

Каждый игрок начинает с тремя играми и три жизни (отображаются значками сердца). Всякий раз, когда игрок коснулся или пострадал от врага, он теряет сердце. Когда игрок потеряет последнее сердце, он умирает, и придется начинать с начала уровня или с точки сохранения в середине уровня (есть одна на каждом уровне, примерно на полпути до конца).

По пути игрок может собирать виниловые пластинки (когда собирает 100 дисков, то выигрывает сердце), винт (квадрат в сердце), другие предметы (шляпа-котелок и солнцезащитные очки, их очень трудно получить), а также знак вопроса (?). Знак вопроса может дать игроку один из нескольких бонусов, не всегда положительных: он может добавить или отнять 10, 20 или 50 виниловых пластинок, он может также заблокировать персонажа в виде танца, что обычно безвредно, но может стать причиной гибели, если вас в этот момент заметит полицейский.

Саундтрек игры содержит музыку из фильма. Димитри Ерасимос написал музыку для всех версий игры.

Продолжение 
Продолжение игры, Blues Brothers: Jukebox Adventure, было выпущено для IBM PC и SNES в 1993 году и для Game Boy в 1994 году.

Ссылки 
 The Blues Brothers скриншоты из игры

Компьютерные игры, разработанные во Франции
Компьютерные игры 1991 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для DOS
Игры для NES
The Blues Brothers
Компьютерные игры, разработанные Titus Interactive